Název Lužní potok má více vodních toků:

 Lužní potok (přítok Mže) – pravostranný přítok Mže v okrese Tachov
 Lužní potok (přítok Sázku) – levostranný přítok Sázku v okrese Cheb
 Lužní potok (přítok Rokytnice) – potok v Ašském výběžku v okrese Cheb, přítok Rokytnice

…nebo též národní přírodní památka:

 Lužní potok (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Cheb

Související články 
 Lužný potok